Santa María de los Llanos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa María de los Llanos (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Santa María de los Llanos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar